Сан-Бартоломеу ( — Святой Варфоломей) — название районов (фрегезий) в Португалии:

 Сан-Бартоломеу (Коимбра) — муниципалитет Коимбра округа Коимбра.
 Сан-Бартоломеу (Борба) — муниципалитет Борба округа Эвора.
 Сан-Бартоломеу (Вила-Висоза) — муниципалитет Вила-Висоза округа Эвора.

См. также 
 Святой Варфоломей
 Сан-Бартоломео